Владимир Олейник
 Олейник, Владимир Васильевич (род. 1950) — советский футболист, тренер; российский футбольный функционер.
 Олейник, Владимир Иванович (1936—1999) — советский и российский юрист, бывший судья Конституционного суда Российской Федерации.
 Олейник, Владимир Николаевич (род. 1957) — советский и украинский политик.
 Олейник, Владимир Николаевич (в монашестве Виктор; род. 1940) — епископ Русской православной церкви, митрополит Тверской и Кашинский, глава Тверской митрополии.